Pavillon Louis XVI peut désigner : 
Pavillon Louis XVI à Cugnaux.
Pavillon Louis XVI à Saint-André-lez-Lille.